

Patronyme 

 Damien Comolli (1972-), directeur sportif français.
 Jean-Dominique Comolli (1948-), personnalité française du monde des affaires.
 Jean-Louis Comolli (1941-2022), réalisateur, scénariste, critique de cinéma et écrivain français.
 Marianne Comolli (1939-2016), écrivaine, journaliste et auteure culinaire française.

Nom composé 
 Catherine Delmas-Comolli (1948-), haute fonctionnaire, préfète et dirigeante d'entreprise française, femme de Jean-Dominique Comolli.

Autres 
 Casa Comolli à Milan en Italie.